(пэрсо́нэ; название представляет собой непереводимую игру слов:  означает «лично», в то же время  можно перевести как «звуком», «посредством звука») — шведская рок-группа, исполняющая свои песни на языке эсперанто. Группа была сформирована в конце февраля — начале марта  , Борье Лундом и Бертило Венергреном. Группа  часто выступает на встречах эсперантистов.

Состав группы 
В настоящее время Persone выступают в следующем составе:
 Мартин Виес — гитара, лидер группы
 Андерс Гроп — бас-гитара, вокал
 Бертило Венергрен — барабаны, вокал

Стиль 
В стиле Persone очень заметна акустика, но она больше электронная, несколько напоминающая The Police или U2. В настоящее время Persone — широко известная рок-группа в эсперантоязычной культуре.

История 
Группа была специально создана в 1986 году к Фестивалю эсперантской культуры. Идея создания группы принадлежит Борье Лунду. В первый раз группа выступила 7 марта 1986 года, а затем 9 мая того же года в своём родном городе — Стокгольме. Концерт на фестивале состоялся 17 мая и после положительных отзывов слушателей, участники группы решили остаться и играть вместе.

Дискография 
 62 (Sesdek Du) Minutoj (1987)
 De l’ Praa Tempo Ĝis la Nun’
 Tute Sekura
 La Bonurbo
 Ĉu Al Paca Cel’
 Ĉu Vi Pentas?
 Longe For
 Ampeforto
 Bluso En Rubuj’
 Nur Por la Pano
 Mia Knabino
 Portanto De la Lun’
 Eĉ Knaboj

 En la Spegulo (1991)
 Kio Ajn
 Amanda
 En la Spegulo
 Ĉu Neniam Plu
 Mi Ne Scias
 Folioj En la Vent’
 Alia Mondo
 Neĝo Dancas
 Du Homoj

 Povus Esti Simple (1996)
 Povus Esti Simple
 Mondo Au Mi
 Trans Torent’
 Vortoj
 Ili Venos
 Revoj
 Maskobalo
 Kiam Amo Regas
 Mejlojn For
 Reĝoj de Cindro
 Nun Mallumas Ekstere
 La Leviĝo de la Lun’
 El la Man’

 …Sed Estas Ne (1999, Part of Kolekto 2000)
 Liza Pentras Bildojn
 Se la Cerbo Volas
 La Ĉielo
 Sola?
 Bileto Al la Lun’
 Kion Ajn
 Fantomoj de la Pasintec’
 Lasu Min Sonĝi

 Sen (2002)
 Pli Ol Nenio
 La Fantoma Lum’
 Mi Ĉiam Kredis (Ke la Koro)
 Estu Ĉiam
 Sola En Vaku
 Revoj
 Korpo kaj Anim’
 Patro Nia
 Perloj Sur la Ter’
 Lasu Min Sonĝi

Ссылки 

  Рецензия на альбом .
  Рецензия на альбом .

Эсперанто
Рок-группы Швеции